Derry pode referir-se a:

 Derry — cidade do estado de Nova Hampshire, nos Estados Unidos
 Derry — cidade do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos
 Derry — cidade da Irlanda do Norte
 Derry — condado da ilha da Irlanda
 Derry — distrito da Irlanda do Norte
 Derry — cidade fictícia no estado de Maine, nos Estados Unidos, que aparece em romances de Stephen King

Desambiguação